Pohar ist der Familienname von:

 Andrej Pohar (* 1974), slowenischer Badmintonspieler
 Danče Pohar (* um 1940), slowenischer Badmintonspieler
 Maja Pohar (* 1976), slowenische Badmintonspielerin

Pohar ist der Name folgender Orte:

 Pohar (Stryj), Dorf in der Westukraine in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj
 Pohar (Roschnjatiw), Siedlung in der Westukraine in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Roschnjatiw

Siehe auch:
Wiktionary:pohár